Süe je čínské příjmení
  (k roku 2007 76. nejčastější příjmení v ČLR).

Známí nositelé příjmení Süe:

 Süe Chuej (1489–1541) – čínský úředník, spisovatel a literární teoretik mingského období,
 Süe Süan (1389–1464) – čínský neokonfuciánský filozof a politik čínské mingského období,
 Süe Žuej-chung (* 1968) – čínská rychlobruslařka.

Reference 

Čínská příjmení